Aardrijkskunde
City of Mitcham,  Local Government Area in de Australische deelstaat Zuid-Australië
Mitcham, wijk in de Britse hoofdstad Londen

Personen met de achternaam Mitcham
 Matthew Mitcham, Australisch schoonspringer

Sport
 Mitcham, Britse korfbalvereniging